Rosocha ist der Name von sechs Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rosocha (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1945: Jägerswalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Rosocha (Golina)
 Rosocha (Osiek Mały)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rosocha (Nowe Miasto nad Pilicą)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Rosocha (Będków)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rosocha (Polanów), Ort im Powiat Koszaliński, bis 1945:  Rotzog, Kreis Schlawe, Pommern